Jo-Wilfried Tsonga (1985) – tennista francese
 Lingua tsonga – lingua bantu
 Tsonga – popolo africano